«Я — Тянь-Шань» — советский художественный полнометражный цветной фильм, снятый режиссёром Ириной Поплавской на киностудии «Мосфильм» в 1972 году. Снят по мотивам повести Чингиза Айтматова «Тополёк мой в красной косынке».

Сюжет 
Фильм о трагической любви молодого шофёра, работающего на большой трассе между Иссык-Кульской и Тянь-Шаньской (ныне Нарынской) областями Киргизии. Ныне данная трасса является частью дороги Бишкек—Торугарт, ведущей в Западный Китай через перевал Торугарт. Основные события происходят на перевале Долон между Нарынским и Кочкорским районами (3030 метров над уровнем моря) и в городе Рыбачье (ныне Балыкчи).

В ролях 
 Дуйшенбек Байтобетов
 Динара Чочунбаева
 Суйменкул Чокморов
 Назира Мамбетова
 Мухтар Бахтыгереев

Ссылки 

Фильмы СССР 1972 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Экранизации произведений Чингиза Айтматова
Фильмы Ирины Поплавской
Фильмы на русском языке